Salinenstraße steht für:

 Salinenstraße (Bad Dürkheim), Straße in Bad Dürkheim
 Salinenstraße (Bad Friedrichshall), Straße in Bad Friedrichshall
 Salinenstraße (Bad Kissingen), Straße in Bad Kissingen
 Salinenstraße (Bad Kreuznach), Straße in Bad Kreuznach
 Salinenstraße (Bad Rappenau), Straße in Bad Rappenau
 Salinenstraße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall
 Salinenstraße (Bad Salzuflen), Straße in Bad Salzuflen
 Salinenstraße (Bad Soden am Taunus), Straße in Bad Soden am Taunus
 Salinenstraße (Bad Sülze), Straße in Bad Sülze
 Salinenstraße (Basel), Straße in Basel
 Salinenstraße (Erfurt), Straße in Erfurt
 Salinenstraße (Rheine), Straße in Rheine
 Salinenstraße (Traunstein), Straße in Traunstein, siehe Saline (Traunstein)
 Salinenstraße (Villingen-Schwenningen), Straße in Villingen-Schwenningen